Illa de Hindmarsh, illa al costat de la península de Fleurieu, a prop del poble de Goolwa, Austràlia Meridional
 John Hindmarsh (Chatham, 1785 - Londres, 1860), oficial naval britànic